Marta Romashina – fotografa e giornalista russa
 Tatyana Romashina – presentatrice televisiva e attrice sovietica
 Svetlana Romashina – atleta di nuoto sincronizzato russa